Сика́р — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сикар, Клод (1677—1726) — французский миссионер-иезуит, исследователь Египта.
 Сикар, Ромен (род. 1988) — французский шоссейный велогонщик.
 Сикар, Франсуа-Леон (1862—1934) — французский скульптор.
 Кюкюрон-Сикар, Рош-Амбруаз (аббат Сикар; 1742—1822) — французский сурдопедагог и академик.

Топоним 
 Сикар — город в штате Раджастхан, адм. центр одноимённого округа.
 Сикар — округ в составе штата Раджастхан, Индия.
 Сикар — село в Тляратинском районе Дагестана, Россия.

См. также 
 «Сикарэ» — компания по производству вертолётов.
 Сикаре, Аугусто (род. 1937) — аргентинский изобретатель, инженер и авиаконструктор.